

Polska
 Markiszki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim

Litwa
 Markiszki − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim Wilno, gmina Awiżenie
 Markiszki − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim Wilno, gmina Ławaryszki